Gârbovăț se poate referi la:

 Gârbovăț, Caraș-Severin
 Gârbovăț, Galați
 Gârbovăț, Zeiceri

Vezi și 
 Gârbova (dezambiguizare)

Toponime românești